El lago Ober puede referirse a:
Lago Ober, lago junto al Lago del Rey;
Lago Ober, parte del lago Constanza.